Калех Мазандаран () — иранский волейбольный клуб из города Амоль.

История 
Клуб был основан в 1989 году. До 2007 года команда играла в чемпионате провинции Мазандаран. Основные победы были одержаны в последние годы. В 2010 году клуб впервые оказался среди иранского чемпионата. А в 2012 году впервые стали чемпионами. В дебютном сезоне в клубном чемпионате Азии стали третьими, а в следующем розыгрыше клубного чемпионата Азии стали победителями. 

В 2014 году из-за проблем с финансированием команда была расформирована, но уже в следующем году команда снова стала играть в Суперлиге.

Сезон 2015/16 оказался неудачным, команда оказалась восьмой.

В 2014 году началось строительство частного стадиона на 10000 мест.

Известные игроки 
В числе игроков клуба, выигрывавших клубный чемпионат Азии был игрок сербской сборной Владо Петкович, игроки сборной Ирана Хамзех Зарини, Мохаммад Мусави, Фархад Гаеми.

Достижения 
Клубный чемпионат Азии
 - 2013 
 - 2012 

Суперлига Ирана 
 2012, 2013
 2014
 2010, 2011

Ссылки 
Волейбольные клубы Ирана

 Официальный сайт клуба